Europese Commissie
 EuroCity, een Europese treincategorie
  European Credit, een studiepunt in het hoger onderwijs
 EC, een voormalige Amerikaanse uitgever van stripverhalen
 Entente Communale, een Belgische politieke partij
 Enzyme Commission
 Ecuador, waarvan EC de ISO-landcode is.
 Eric Clapton Afgekort EC
 Elementair koolstof, als onderdeel van roet.
 EC, de vliegtuigregistratie (landcode) voor Spanje